Молда́вська (Молдóвська) ву́лиця — назва вулиць у населених пунктах України та інших країн Східної Європи, на честь сучасної країни Молдова та історичного регіону Молдова.

Молдавська вулиця — вулиця в Балті.
Молдавська вулиця — вулиця у Вознесенівці.
Молдавська вулиця — вулиця в Глибокої.
Молдавська вулиця — вулиця в Горлівці.
Молдавська вулиця — вулиця в Запоріжжі.
Молдавська вулиця — вулиця в Заставні.
Молдавська вулиця — вулиця в Івано-Франківську.
Молдавська вулиця — вулиця в Кам'янському.
Молдавська вулиця — вулиця в Кельменцях.
Молдавська вулиця — вулиця в Львові.
Молдавська вулиця — вулиця в Макіївці.
Молдавська вулиця — вулиця в Олешках.
Молдавська вулиця — вулиця в Первомайську.
Молдавська вулиця — вулиця в Рені.
Молдавська вулиця — вулиця в Сімферополі.
Молдавська вулиця — вулиця в Слов'янську.
Молдавська вулиця — вулиця в Сокирянах.
Молдавська вулиця — вулиця в Чернівцях.
Молдавська вулиця — вулиця в Чистяковому.
Молдавська вулиця — вулиця в Хмельницькому.

Молдавська вулиця — колишня зросійщена назва Молдовської вулиці в Києві.

Молдовська вулиця (пол. Ulica Moldawska) — вулиця в Варшаві.
Молдовська вулиця (пол. Ulica Moldawska) — вулиця в Познані.
Молдовська вулиця (пол. Ulica Moldawska) — вулиця в Щецині.

Молдовська вулиця (рум. Strada Moldovei) — вулиця в Бреїлі.
Молдовська вулиця (рум. Strada Moldovei) — вулиця в Брашові.
Молдовська вулиця (рум. Strada Moldovei) — вулиця в Бухаресті.
Молдовська вулиця (рум. Strada Moldovei) — вулиця в Клужі-Напоці.
Молдовська вулиця (рум. Strada Moldovei) — вулиця в Констанці.
Молдовська вулиця (рум. Strada Moldovei) — вулиця в Ораді.
Молдовська вулиця (рум. Strada Moldovei) — вулиця в Плоєштах.
Молдовська вулиця (рум. Strada Moldovei) — вулиця в Сібіу.
Молдовська вулиця (рум. Strada Moldovei) — вулиця в Тімішоарі.
Молдовська вулиця (рум. Strada Moldovei) — вулиця в Яссах.

Вулиці